Katali ist der Familienname folgender Personen:

 Isak Katali (* 1958), namibischer Politiker und ehemaliger Minister
 Loy Katali (* 1975), ugandische Politikerin (NRM)